MRT steht als Abkürzung für:

 Magnetresonanztomographie, ein bildgebendes Verfahren
 Männer-radikale-Therapie, eine Methode der Männerarbeit
 Makedonska Radio Televizija, die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt Nordmazedoniens
 Malicious (Software) Removal Tool, ein Hilfsprogramm von Microsoft, siehe Microsoft Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software
 Mauretanien, Länderkürzel nach ISO 3166
 Mentaler Rotationstest, ein psychologischer Test, siehe Mentale Rotation
 Mess- und Regelungstechnik
 Miller-Rabin-Test, ein Primzahltest
 Mobile Radio Terminal, ein Mobilfunkgerät
 Marginale Rate der Transformation (Grenzrate der Transformation, engl. marginal rate of transformation), ein Begriff aus der Produktionstheorie in der Volkswirtschaftslehre

Luftfahrt:
 Air Mauritanie, mauretanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Martinique, ITU-Code

Abkürzung